Залипье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Залипье — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Залипье — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.

Польша 
 Залипье — деревня в гмине Олесно Малопольского воеводства.

Россия 
 Залипье — село в Абанском районе Красноярского края.

Украина 
 Залипье — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области.